Кардиокринум Глена () или Лилия Глена — растение из семейства лилейных.

Вид назван в честь Петра Петровича Глена (1835—1876), российского флориста, систематика растений, путешественника, географа и гидрографа, исследователя Приамурья и Сахалина.

Описание и распространение 
Многолетнее растение, с крупной луковицей (до 12 см в диаметре). Стебель полый до 2 м высотой, гладкий, прямой. Цветки у растения белые

Кардиокринум Глена отличается тем, что цветёт только один раз в жизни.

В России встречается только на юге Сахалина и на острове Кунашир. За пределами России — на островах Хоккайдо и Хонсю.

Реликтовый вид, занесённый в красную книгу.

См. также 
 Лилия
 Восточные гибриды
 Язык цветов

Ссылки 
 
 Хрестоматия по физической географии Сахалинской области

 

Лилейные
Таксоны растений, названные в честь людей